Hernieuwde Progressieve Partij, een Surinaamse politieke partij
 HPP Architects, Hentrich, Petschnigg und Partner, een Duits architectenbureau uit Düsseldorf
 Honda Power Port, een powervalve van Honda-motorfietsen